Флаг муниципального района Ермеке́евский район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 14 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3213.

Описание 
Описание флага утверждённое Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации:

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос: зелёной (у древка) и синей; поверх деления полос — вздыбленный конь жёлтого цвета».

Описание флага утверждённое решением Совета муниципального района Ермекеевский район от 14 июля 2006 года № 118:

«Прямоугольное полотнище соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос: зелёной (у древка) и синей; поверх деления полос — жёлтый вздыбленный конь».

Обоснование символики 
Центральной фигурой флага, разработанного на основе герба, является конь, так как район известен разведением чистокровных лошадей, занимающих призовые места на международных, российских и республиканских соревнованиях.

Конь символически связан с высшей мудростью, которая ведёт человека по жизни и олицетворяет связь времён, многовековую народную память, трудолюбие, занятие земледелием. Конь — символ неустрашимой отваги, щедрости, верности, готовности к службе в любое время. Цвета флага — золотой, синий, зелёный — отражают территориальную принадлежность к Республике Башкортостан.

Жёлтый цвет (золото) — цвет солнца, зерна, символ высшей ценности, величия, богатства, прочности, силы, великодушия, верности, постоянства.

Синий цвет символизирует величие, красоту, развитие, движение вперёд, надежду и мечту, миролюбие, чистоту помыслов, особо свойственные ермекеевцам.

Зелёный цвет отражает разнообразие растительного, животного мира и одновременно является символом надежды, изобилия, свободы и вечности жизни.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением лошади